Brejinho (Pernambuco), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
 Brejinho (Rio Grande do Norte), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte